Празький мир 1635 — укладений між імператором Священної Римської імперії, Фердинандом II Габсбургом, і протестантськими князями імперії.
 Празький мир 1866 — укладений між Австрією та Пруссією за результатами Австро-Прусської війни.